Giskra ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Giskra (1820–1879), österreichischer Staatsmann
 Johann Giskra (Johann Giskra von Brandeis; tschechisch Jan Jiskra z Brandýsa, slowakisch Ján Jiskra z Brandýsa, ungarisch János Giskra; ~1400–1469/1470), böhmischer Adeliger